Rudolf Siemering, né le 10 août 1835 à Königsberg et mort le 23 janvier 1905 à Berlin, est un sculpteur et médailleur prussien.

Biographie 
Siemering est élève au Realgymnasium de Löbenicht à Königsberg, mais il le quitte avant la fin de ses études. Il étudie ensuite à l'Académie des arts de Königsberg, puis à l'Académie des arts de Berlin où il est élève de .

Il fait partie de l'école de Rauch. En 1861, il ouvre son propre atelier à Berlin. Il était membre du sénat de l'Académie prussienne des arts de Berlin et docteur honoris causa de l'université de Leipzig.

Il a eu comme élève Adolf Heer.

Quelques œuvres 

 Berlin
 Monument de Germania avec frise en relief pour l'entrée des troupes victorieuses de retour de la guerre de 1870-1871, au palais de la ville (décoration de fête temporaire en bois et plâtre)
 Statue assise du roi Guillaume  dans le vestibule de la Bourse (inaugurée le 22 mars 1866; détruite)
 Complément de la frise des pièces de Johann Gottfried Schadow, 1870 (avec Hugo Hagen)
 Statue de l'empereur Guillaume  dans la salle des Seigneurs de l'Armurerie, 1891 (depuis 1961 au château de Hohenzollern)
 Monument de Beethoven, Haydn et Mozart (Monument à la musique), près de l'allée de la Victoire au Tiergarten, 1904Le monument a été démantelé dans les années 1990 car il était délabré et, après une importante restauration et un ajout partiel, a été solennellement inauguré le 6 septembre 2007.
 Statue de l'ophtalmologue Albrecht von Graefe, 1882 (partie architectonique du monument de Martin Gropius et )
 Statue de Heinrich von Treitschke pour la cour d'entrée de l'université Humboldt (détruite et fondue en 1951 à cause des opinions de Treitschke)
 Monument 27 de l'allée de la Victoire du Tiergarten de BerlinStatue centrale du  Frédéric-Guillaume Ier de Prusse, bustes du ministre   et de Léopold Ier d'Anhalt-Dessau; inauguré le 22 décembre 1900
 Statue de sainte Gertrude sur le Gertraudenbrücke (Pont Sainte-Gertrude) de Berlin-Mitte, 1896Une copie en taille réduite se trouvait jusqu'en 1934 au château de Meseberg dans la famille Lessing.
 Stèle avec buste d'August Wilhelm Eichler (en marbre de Carrare; la stère est détruite pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, le buste est installé en 2007 au musée botanique de Berlin)
 Relief de grès sur la sépulture de l'architecte Martin Gropius au cimetière de la Trinité (II) de Berlin-Kreuzberg, vers. 1880
 Bielefeld: Statue de Bismarck (1903; aujourd'hui à Oberntorwall)
 Eisleben: Statue de bronze de Luther sur la Place du Marché (1883 pour le quatrième centenaire de sa naissance)
 Francfort-sur-le-Main: Statue de Bismarck avec Germania devant le SchauspielhausL'inscription du socle est une citation de Bismarck : „Setzen wir Deutschland in den Sattel, reiten wird es schon können.“ Le monument est érigé en 1908 et fondu en 1940 pour les besoins de la guerre.
 Görlitz: Monument aux morts de 1870-1871 (Kanonendenkmal, monument aux canons) sur la Demianiplatz (avec reprise de la frise du monument de Berlin)La frise en relief est faite en terracotta en 1873, puis en bronze en 1898. Le monument est détruit en 1950.
 Kiel: Monument aux morts de 1870-1871 au Schlossgarten de Kiel, inauguré en 1879 (partie architectonique par Heinrich Moldenschardt).

 Königsberg: Portrait de Friedrich Wilhelm Bessel 1862 dans un relief de la façade de l'Albertus-Universität.
 Leipzig: Monument de la Victoire de sur la place du Nouveau-Marché devant l'ancien hôtel de ville, inauguré le 18 août 1888Le monument est détruit en 1946 et fondu par les autorités locales sans l'approbation des Soviétiques.
 Magdebourg: Statue équestre de l'empereur Guillaume 
 Marienburg (Prusse-Occidentale): Statue du roi Frédéric le Grand devant le château de MarienburgLa statue est détruite par les Polonais après 1945, sauf quatre statues de grands-maîtres de l'Ordre Teutonique.
 Philadelphie: Statue de Washington, 1882Des modèle de figures animales se trouvent au Tiergarten.

Notes et références

Bibliographie 
 : Siemering. (= Künstlermonographien. Heft 80.) Bielefeld / Leipzig 1906 (avec 110 illustrations).

Liens externes 

 
 
 
  Photographies des œuvres de Rudolf Siemerings in kudaba d'Andres Imhof

Sculpteur prussien
Naissance en août 1835
Naissance à Königsberg
Naissance dans la province de Prusse
Décès en janvier 1905
Décès à Berlin
Décès à 69 ans